Un monde parfait est un film américain de Clint Eastwood (1993).
 Un monde parfait est une chanson de Ilona Mitrecey (2005).
 Un monde parfait est un album de Ilona Mitrecey (2005).
 Un monde parfait est une chanson de l'album Post-partum (1995), des Innocents.
 Un monde parfait est le dernier épisode de la saison 1 de Sliders.
 Un monde parfait est un roman de Philippe Lafitte (Buchet/Chastel 2005).
 Un monde parfait est une chanson de Ärsenik ft. MC Janik (1998).
Un monde parfait est le 12e Tome français du comic The Walking Dead (comic).